Torsten Lennartsson kan avse:
 Torsten Lennartsson (militär) (1561-1631)
 Torsten Vilhelm Lennartsson (1881-1933) operasångare